Unterholzen ist der Name folgender Orte:

 Unterholzen (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Unterholzen (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterholzen (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterholzen (Mitterfels), früherer Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterholzen (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterholzen (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterholzen (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Unterholzen (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterholzen (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Unterholzen (Gemeinden Diersbach, Sigharting), Ortschaft in den Gemeinden Diersbach und Sigharting, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Unterholzen (Gemeinde Sankt Willibald), Ortsteil der Gemeinde Sankt Willibald, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterholz (Begriffsklärung)